Dit is een lijst van trainers van Willem II.

Willem II
Willem II
Trainers